Amerikai Egyesült Államok
Chrisman (Illinois)
Chrisman (Ohio)